Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Grayson () :
le comté de Grayson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Grayson, situé dans l'État du Texas ;
le comté de Grayson, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi